Prudence Halliwell
 Piper Halliwell
 Phoebe Halliwell

Zobacz też 
 Paige Matthews
 Czarodziejki